adenina, 
 2-aminopuryna,